

Geografia
 Manneville-la-Goupil – comune francese situato nel dipartimento della Senna Marittima

Persone
 Edmond Goupil (1836 – dopo il 1916) – medico francese
 René Goupil (1608-1642) – religioso francese
 Romain Goupil (1951) – regista, sceneggiatore e attore francese

Altro
 Goupil & Cie – mercante ed editore d'arte francese